Петро́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Петровская улица — улица в Воронеже.
 Петровская улица — улица во Всеволожске.
 Петровская улица — улица в Вырице.
 Петровская улица — улица в Киеве.
 Петровская улица — улица в Чите, параллельно улице  Серова возле железнодорожного вокзала Чита II. 
 В Санкт-Петербурге:
 Петровская улица — улица в Выборгском районе в историческом районе Шувалово;
 Петровская улица — улица в Кронштадте;
 Петровская улица — улица в посёлке Лисий Нос;
 Петровская улица — улица в Сестрорецке;
 Петровская улица — улица в Солнечном;
 Петровская улица — бывшее название Азовской улицы в 1877—1887 годах;
 Петровская улица — бывшее название улицы Громова;
 Петровская улица — бывшее название Лахтинской улицы с начала 1820-х годов до 1877 года;
 Петровская улица — бывшее название Малого проспекта Петроградской стороны;
 Петровская улица — бывшее название Рябиновой улицы в 1901—1962 годах;
 Петровская улица — бывшее название Санаторной аллеи в 1914—1940 годах;
 Петровская улица — формально упразднённая улица, проходившая от Петровской набережной в направлении Троицкой площади;
 Петровская улица — формально упразднённая улица, проходившая вдоль здания Сената и Синода;
 Петровская улица — улица, вошедшая в застройку Большого Смоленского проспекта;
 Петровская улица — улица, вошедшая в застройку Гражданского проспекта и Гжатской улицы.
 Петровская улица — улица в Таганроге. 
 В Томске:
 Петровская улица — улица в Дзержинском; 
  Петровская улица — прежнее (в 1878—1927 годах) название улицы Яковлева в Томске. 
 Петровская улица — бывшее название улицы Феоктистова в Воронеже.

См. также 

 
 
 
 Петровский бульвар
 
 Петровский проезд